The Unwelcome Guest – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith
 The Unwelcome Guest – cortometraggio di animazione del 1945 diretto da George Gordon